El término Longares puede hacer referencia a:
Longares, población del campo de Cariñena, en la provincia de Zaragoza (España).
Longares, población de las cinco Villas, en la provincia de Zaragoza (España).
 Manuel Longares, un escritor español.